Межівни́к — мала річка в Україні, в Коростенському районі Житомирської області. Права притока Різні (басейн Дніпра).

Географія 
Довжина річки 5,5 км. Бере початок на південному заході від села Баранівка (Коростенський район). Від витоку тече переважно на схід. За 1,5 км на північ від села Лумля впадає у річку Різню (за 20 км від її гирла), ліву притоку Ірши.

Живлення 
Живлення річки змішаного типу — поверхневі (дощові, снігові води) та підземні води. У верхів'ї річка пересихає у посушливі пори. У верхній течії приймає до себе декілька невеликих потоків.

Використання 
У басейні річки споруджена невелика система меліоративних каналів.

Дорожні споруди 
У верхній частині річку перетинає автомобільний шлях територіального значення .

Назва річки 
За офіційною інформацією «Житомирського обласного управління водних ресурсів» серед найбільших приток річки Різня потік зазначений як «Стр. б/н, с. Баранівка», але на старих мапах та у виданнях потік згадується як Межівник ().

«Словник гідронімів України» також подає цю давню назву річки.

Примітки

Посилання 

 Відповідь № 02-250 від 16 лютого 2016 року Житомирського обласного управління водних ресурсів на інформаційний запит щодо публічної інформації стосовно річки Різні та її приток  // поз. 9
 Межівник на радянській військовій мапі «M-35-47. Малин» 1989 року (1.7 Мб) 

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Коростенського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці